Der Grasshopper Cup 2014 fand vom 21. bis 27. April 2014 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50.

Titelverteidiger und Vorjahressieger war Alister Walker, der im diesjährigen Turnier bereits in der ersten Runde gegen den späteren Turniersieger Amr Shabana mit 5:11, 9:11 und 6:11 unterlag. Shabana gewann im Finale mit 11:6, 11:9, 4:11, 8:11 und 11:8 gegen Tarek Momen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon sind vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Reiko Peter einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
2014